Част от литературата, в която действия и събития се описват по забавен начин. Набляга се на абсурдни и често гротескни ситуации, като авторът има за цел да разсмее и развлече читателя. Основни световни представители на този жанр са П.Г. Удхаус, Уди Алън. Близка до хумористичния жанр, но с по-сериозни идеи е и сатирата.

Литературни жанрове